Андоринья:
 Андоринья — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Андоринья — португальский футбольный клуб из города Фуншал, район Мадейра.